Чемпионат Азии по турецким шашкам 2016 года прошёл 30 июля в Улан-Баторе (Монголия) по круговой системе. Одновременно проводился чемпионат Азии среди женщин.

Итоговое положение

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Asian Championship 2016
 Результаты мужчин на сайте Chessarbiter.com
 Результаты женщин на сайте Chessarbiter.com

2016
шашки турецкие
шашки турецкие
шашки турецкие
Июль 2016 года
Международные соревнования по шашкам в Монголии
Международные спортивные соревнования в Улан-Баторе
События 30 июля